Bilbao- grad u Baskiji
Veliki Bilbao-županija unutar Biskaje, baskija
Bilbao (prezime)- baskijsko prezime
Bilbao-selo u saveznoj državi Coahuila, Meksiko

Filmovi 
¿Bilbao?-dokumentarni film iz 1960.
Bilbao- igrani film iz 1978.